Ве́йруш (, ) — власна назва.

Топоніми

Вейруш (Ештаррежа)
 Вейруш (Ештремош)